Диомид Алексеевич Топуридзе (, ) — российский революционер, меньшевик, губернский комиссар Временного правительства России, участник Октябрьского переворота в Саратове. Член Учредительного собрания Грузии.

Биография 

Учился в Кутаисской гимназии.

В революционном движении с 1890-х годов, член первой грузинской социал-демократической организации «Месаме-даси». С 1895 года учился на юридическом факультете Московского университета. В 1896 году уехал в Женеву, учился в местном университете. Сотрудничал в газете «Искра». В 1901 году переехал в Париж, чтобы завершить диссертацию «Теория обнищания».

В 1903 году вернулся в Грузию, был избран делегатом от тифлисского комитета на 2-й съезд РСДРП, при расколе партии на большевиков и меньшевиков, принял сторону последних. В том же году переехал в Саратов. Неоднократно арестовывался, жил на нелегальном положении.

Участник Первой русской революции. Был сослан, затем занимался журналистикой, в 1911 году организовал издание еженедельной «Приволжской газеты». Публиковался под псевдонимом «Карский»

После Февральской революции назначен саратовским губернским комиссаром Временного правительства, вошёл в Совет (первого, второго и третьего созывов). Как меньшевик поддерживал революционные преобразования в стране и в то же время противился радикальным инициативам большевиков. В августе 1917 года большевики получили большинство в Совете, Топуридзе занял выжидательную позицию и был смещён с поста. 27 октября (9 ноября) призвал жителей города встать на защиту исполкома и здания думы. После капитуляции сторонников Временного правительства Топуридзе удалось скрыться и тайно уехать в Грузию.

Избирался в Тбилисский городской совет, вошёл в меньшевистское правительство, занимал должности председателя бюджетно-финансовой комиссии, члена комиссии по внешним связям. 

В 1921 году после советизации Грузии вынужден был эмигрировать.

По другим сведениям, оставался в Грузии, отошёл от политической жизни, опубликовал несколько книг по экономике. В 1937 году был арестован, обвинён в принадлежности к меньшевистскому Центру и расстрелян.

Личная жизнь 
Сын (?) — Александр Диомидович Топуридзе (1899—1942)

Литература 
Революция 1917-го в России — как серия заговоров. 2017 Издатель: Алгоритм ISBN: 978- 5- 906880- 08- 6

Примечания

Ссылки 
Большая Саратовская Энциклопедия

დიომიდე თოფურიძე

Меньшевики
Члены Учредительного собрания Грузии
Делегаты II съезда РСДРП